Tom Clancy's The Division, een massively multiplayer online third-person shooter
The Divison (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie van 2001 tot 2004
Division, een fictieve organisatie uit de televisieserie Nikita